Centre d'information et de documentation sur l'OTAN peut faire référence à :
 Centre d'information et de documentation sur l'OTAN de Géorgie.
 Centre d'information et de documentation sur l'OTAN de Moldavie.
 Centre d'information et de documentation sur l'OTAN d'Ukraine.